Nippon Ishin no Kai steht für:

 Nippon Ishin no Kai (2012–2014), politische Partei in Japan
 Nippon Ishin no Kai (2016–), politische Partei in Japan